Goi ist die Bezeichnung für:
 einen Nichtjuden aus jüdischer Sicht, siehe Goi
 eine Zubereitungsart von Fleischprodukten im Isan, siehe Koi (Kochen)
 einen Teil des Frankfurter Stadtteils Gallus
 die latinisierte Form des altnordisch-isländischen Monatsnamens gói. Zu dieser Zeit wurde auch ein Frühjahrsopfer, das Gói-blót gefeiert. 
 ein japanisches Lehen mit Sitz in dieser, Goi (Han)

Goi ist der Familienname folgender Personen:
 Goi, König des koreanischen Teilkönigreichs Baekje (234–286)
 Ivan Goi, italienischer Motorradrennfahrer
 Goi Masahisa (1916–1980), japanischer Philosoph und Friedenskämpfer
 Michael Goi (* 1959), US-amerikanischer Kameramann
 Dero Goi, deutscher Sänger und Schlagzeuger
 Tommaso Goi (* 1990), italienischer Eishockeyspieler

GOI steht als Abkürzung für
 Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung
 Gebührenordnung der Ingenieure, Vorläufer der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
 Wawilow-Institut für Optik, eine Forschungseinrichtung in St. Petersburg 
 den danach benannten Asteroiden (5839) GOI
 Dabolim Airport, Flughafen des indischen Bundesstaats Goa (IATA-Kürzel)
 Gewerbeoberinspektor, Amtsbezeichnung staatlicher Arbeitsschutz, Gewerbeaufsicht /(Bezirks-)Regierungen, mindestens Diplom-Ingenieur (GH) oder Bachelor (Sc./Eng.) 

Siehe auch:

 Goy
 Gäu
 Goyim Partei Deutschland

GOI